Označení čtvrť může znamenat:

v urbanistice
 čtvrť či jinou část obce
v astronomii
 (čtvrt) fáze Měsíce či jiného nebeského tělesa, kdy je viditelná osvětlená čtvrtina povrchu (polovina kotouče).

obecný význam
 čtvrtinu či čtvrt, čtvrtka čehokoliv, viz zlomky
 stará jednotka měření užívaná v mnoha zemích světa
 čtvrthodina = 15 minut
 čtvrtka – běh na 400 m (přibližně jedna čtvrtina míle)

Externí odkazy